Кенвульф (; умер в 821) — король Мерсии (796—821), Восточной Англии (798—821) и Кента (807—821).

Биография 
Кенвульф, вероятно потомок сестры короля Пенды, стал королём Мерсии после смерти Экгфрита, сына Оффы, правившего всего пять месяцев.

Ещё после смерти Оффы в 796 году в Кенте вспыхнуло восстание, и власть в королевстве захватил Эдберт III. Он изгнал ставленника Мерсии архиепископа Кентерберийского Этельхерда. При поддержке церкви в 798 году Кенвульф вторгся в Кент и пленил Эдберта. Архиепископ Этельхерд был восстановлен на кафедре, а престол Кента Кенвульф отдал своему брату Кутреду. После смерти Кутреда, в 807 году, Кенвульф стал править Кентом непосредственно. Вместе с тем, разгорелся долгий спор между королём и епархией по поводу церковного имущества в Кенте. В него втянулись даже император франков Людовик I Благочестивый и папа римский. К 820 году сторонам удалось договориться о возврате церкви двух спорных монастырей в обмен на солидную денежную компенсацию. Кроме того, при Кенвульфе, была упразднена Личфилдская архиепархия. Это произошло не позже 803 года.

Одновременно с Кентом вспыхнуло восстание и в Восточной Англии. На некоторое время Эдвальду удалось восстановить независимость королевства, однако около 798 года Кенвульф вновь подчинил себе восточных англов и ввёл на их территории прямое мерсийское правление.

С Уэссексом и Нортумбрией Кенвульф имел мирные отношения, зато совершил несколько походов против Уэльса. В 798 году он вторгся в Гвинед и убил в Сноудонии короля Карадога. Позже последовали ещё две кампании, в 816 и 818 годах. При подготовке нового похода в 821 году Кенвульф скончался и был похоронен в аббатстве Уинчкомб.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника

Ссылки 
 
 Cenwulf, king of mercians

Короли Мерсии VIII века
Короли Мерсии IX века
Короли Кента IX века
Короли Восточной Англии VIII века
Короли Восточной Англии IX века